Seewaldsee bezeichnet mehrere Gewässer:

  Seewaldseen (Oberer ~ und Unterer ~) in Baden-Württemberg 
  Seewaldsee (Lauchhammer), Tagebaurestsee in Brandenburg
  Seewaldsee (Sankt Koloman) im Salzburger Land
  Seewaldsee (Fontanella) im Vorarlberg